Babici, Babići of Babiči kan verwijzen naar:

Bosnië-Herzegovina
 Babići (Gračanica), een plaats in de gemeente Gračanica in Bosnië-Herzegovina
 Babići (Prijedor), een plaats in de gemeente Prijedor in Bosnië-Herzegovina
 Babići (Šipovo), een plaats in de gemeente Šipovo in Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Babići (Kaštelir-Labinci), een plaats in de Kroatische gemeente Kaštelir-Labinci
 Babići (Umag), een dorp in de Kroatische gemeente Umag, op het schiereiland Istrië

Montenegro
 Babići (Plužine), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Plužine

Slovenië
 Babiči, een plaats in de Sloveense gemeente Koper